Anthémius ou Anthémios (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Anthémius ou Procope Anthémius, empereur romain d'Occident () ;
 Anthémius, préfet romain, grand-père du précédent ;
 Anthémius de Tralles, mathématicien, ingénieur et architecte byzantin ().